Tauala  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе . Семь видов из восьми, относящиеся к данному роду, распространены в Австралии, в штате Квинсленд, и один вид распространён только на острове Тайвань, который находится в Тихом океане близ восточной границы с Китаем.

Виды 
 Tauala alveolatus Wanless, 1988 — Квинсленд
 Tauala athertonensis Gardzinska, 1996 — Квинсленд
 Tauala australiensis Wanless, 1988 — Квинсленд
 Tauala daviesae Wanless, 1988 — Квинсленд
 Tauala elongata Peng & Li, 2002 — Тайвань
 Tauala lepidus Wanless, 1988 — Квинсленд 
 Tauala minutus Wanless, 1988 — Квинсленд
 Tauala splendidus Wanless, 1988 — Квинсленд

Литература 
 Wanless, F.R. (1988): A revision of the spider group Astieae (Araneae: Salticidae) in the Australian region. New Zealand J. Zool. 15: 81-172.

Пауки-скакунчики
Паукообразные Австралии
Паукообразные Азии
Роды паукообразных